Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 263001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 15 października 1999 do 19 lipca 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

263001-263100

263101-263200

263201-263300

263301-263400

263401-263500

263501-263600

263601-263700

263701-263800

263801-263900

263901-264000

Przypisy 

Lista planetoid 263001-264000